Classement par ordre alphabétique du prénom

 Afrikan Bogaïevski (1873-1934) est un général russe et ataman des Cosaques du Don.
 Constantin Bogaïevski (1872-1943) est un peintre russe.
 Mitrofan Bogaïevski (1881-1918) est un cosaque du Don.